Michel I peut désigner plusieurs souverains :
 Michel  Rhangabé, empereur byzantin de 811 à 813 ;
 Michel  Iourievitch, grand-prince de Vladimir de 1174 à 1176 ;
Michel , tsar de Russie de 1613 à 1645 ;
 Michel Korybut Wisniowiecki, roi de Pologne de 1669 à 1673 ;
 Michel , roi de Portugal de 1828 à 1834 ;
 Michel , roi de Roumanie de 1927 à 1930 ;
 Michel  de Serbie, roi de Serbie.

Religieux
 Michel  est un  patriarche copte d'Alexandrie de  743 à 767
 Michel  est un patriarche melkite d'Alexandrie de 860 à 870
 Michel  fut le premier patriarche de Kiev et de toute la Russie.

Michel